Danasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danasari, Purbalingga, by, 
 Danasari, Tegal, by, 
 Danasari, Ciamis, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar